Grant County can syfta på flera olika countyn i USA

 Grant County, Arkansas 
 Grant County, Indiana 
 Grant County, Kansas 
 Grant County, Kentucky 
 Grant County, Minnesota 
 Grant County, Nebraska 
 Grant County, New Mexico 
 Grant County, North Dakota 
 Grant County, Oklahoma 
 Grant County, Oregon 
 Grant County, South Dakota 
 Grant County, Washington 
 Grant County, West Virginia 
 Grant County, Wisconsin

Se även 
 Grant Parish